

-{APC}- ima više značenja:
 Protein C (aktivirani), enzim
 Alofikocijanin, protein iz fikobiliproteinske familije za žnjanje svetla
 Asocijacija za progresivne komunikacije

Vidi još
 , село у Мађарској